Exormothecaceae es una familia de  Marchantiophytas en el orden de Marchantiales. Comprende 1 géneros aceptado y 1 pendiente de aceptar con 12 especies descritas y de estas, solo 4 aceptadas.

Taxonomía 
La familia fue descrita por K.Müll. ex Grolle y publicado en Journal of Bryology 7: 208. 1972.

Géneros 
Según The Plant List
 Exormotheca
 Myriorrhynchus
Según wikispecies
 Aitchisoniella
 Exormotheca
 Stephensoniella

Referencias

Enlaces externos 

 
Marchantiales